Александров Анатолій Миколайович — радянський композитор, диригент, піаніст, музичний педагог, публіцист
 Александров Анатолій Михайлович — український радянський футболіст
 Александров Анатолій Петрович — радянський фізик